El paral·lel 14º sud és una línia de latitud que es troba a 14 graus sud de la línia equatorial terrestre. Travessa l'Oceà Atlàntic, l'Àfrica, l'Oceà Índic, el Sud-est Asiàtic, l'Australàsia, l'Oceà Pacífic i Amèrica del Sud.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 14° de latitud sud, un grau de longitud equival a  110,638 km; la longitud total del paral·lel és de 39.830 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 1.548 km i a 8.454 km del Pol sud

Arreu del món 
A partir del Meridià de Greenwich i cap a l'est, el paral·lel 14° sud passa per: 

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Coordenades
! scope="col" | País. Territori o mar
! scope="col" | Notes
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-

| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Passa al sud de Lilongwe Passa a través del llac Malawi
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Índic
| style="background:#b0e0e6;" | Canal de Moçambic
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Nosy Berafia
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Índic
| style="background:#b0e0e6;" | Canal de Moçambic
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Índic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Austràlia Occidental - Passa a través de badia de Vansittart i badia de Napier Broome
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Golf de Josep Bonaparte
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Territori del Nord
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Golf de Carpentària
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Groote Eylandt, Territori del Nord
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Golf de Carpentària
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Península de Cap York, Queensland
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar del Corall
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de l'escull Osprey,  Illes del Mar del Corall Passa entre les illes de Vanua Lava i Gaua, 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de Futuna, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa d'Upolu
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de Tutuila,  Passa al nord de les illes Ofu-Olosega,  Passa al nord de les Illes de la Decepció, 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Mato Grosso estat de Goiás estat de Bahia
|-
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |  
|-
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 13º sud
 Paral·lel 15º sud

Referències 

Línies de latitud